La Niña (clima), fenomen climàtic caracteritzat per l'excés de pluja a Amèrica i sequeres al subcontinent australià
 La Niña (caravel·la), caravel·la de Cristòfor Colom en el seu primer viatge a Amèrica